Völckel oder Voelckel ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Völckel (1617–1666), deutscher Autor und Beamter 
 Christian Theodor Voelckel (1593–1644), deutscher Musiker und Kapellmeister 

 Ernst Martin Voelckel, deutscher Komponist 
 Martin Völckel (auch Volkl; † um 1481), Baumeister 
 Samuel Voelckel (um 1560–um 1617), deutscher Musiker und Komponist
 Thomas Voelckel, deutscher Musiker und Komponist 

Siehe auch:
 Völkel
 Völk